Brecker může být:

 Brecker Brothers, hudební duo
 Michael Brecker (1949–2007), americký jazzový saxofonista a skladatel
 Randy Brecker (* 1945), americký jazzový trumpetista a skladatel